In koelen bloede, het boek van Truman Capote uit 1966
In Cold Blood (film), een verfilming uit 1967
In Cold Blood (televisieserie), een televisieserie uit 1996